Stomatopora är ett släkte av mossdjur. Stomatopora ingår i familjen Stomatoporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Stomatopora